Giovan Battista Foggini – scultore e architetto italiano
 Pier Francesco Foggini – antiquario, storico, archeologo e bibliotecario italiano
 Vincenzo Foggini – scultore italiano